Русин Василь Іванович (?) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Русин Василь Іванович (* 1949) — український хірург, професор, доктор медичних наук, заслужений лікар України.

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем